

Ногінськ — місто, центр міського округу, Московська область
 Ногінськ — залізнична станція Горьківського напрямку Московсько-Курського відділення Московської залізниці

Див. також 
 Ногінськ-9